Kiln House – piąty album studyjny zespołu Fleetwood Mac z 1970 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Jeremy Spencer – gitara, śpiew, pianino
 Danny Kirwan – śpiew, gitara
 John McVie – bas
 Mick Fleetwood – perkusja

Gościnnie wystąpili 
 Christine McVie – śpiew towarzyszący

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Fleetwood Mac
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Reprise Records